John Dempsey est un nom pouvant désigner:

Sports
John Dempsey (né en 1946), joueur de football irlandais
 (né en 1951), joueur de football anglais
 (né en 1965), joueur de cricket néo-zélandais

Hommes politiques
 (1879-1958), homme politique américain du Nouveau-Mexique
 (1915-1989), homme politique américain du Connecticut
 (1912-1962), homme politique américain de Virginie-Occidentale

Autres
, parolier et dramaturge américain
 (1802-1877), peintre et portraitiste anglais

Voir aussi

Dempsey, John